Bagenal est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Beauchamp Bagenal (1741-1802), homme politique irlandais
Dudley Bagenakl (1554-1587), soldat et propriétaire terrien irlandais
Frances Bagenal (né en 1954), astrophysicien et professeur américain
Henry Bagenal (c. 1556-1598), maréchal anglais
Hope Bagenal (1888-1979), architecte et acousticien britannique
Lord Walter Bagenal (1670-1745), fondateur de Muine Bheag en Irlande
Nicholas Bagenal (1509-1591), soldat et homme politique

Voir aussi

Homonymie de patronyme